Тривандрам (также встречается название Тируванантапурам):

 Тривандрам — город в Индии, столица штата Керала.
 Тривандрам — округ в индийском штате Керала.
 Тривандрам — международный аэропорт в индийском штате Керала.